Giuliano Giannichedda (Pontecorvo, 21 de Setembro de 1974) é um Dirigente , treinador de futebol e ex-futebolista italiano, atuava como volante.

Carreira  
Começou sua carreira profissional no Sora da série C2, onde jogou três temporadas e foi promovido para a série C2. Depois de uma brilhante temporada, assinou contrato em 1995 com o time da série A Udinese, onde rapidamente se tornou destaque. Jogou no time até 2001, quando foi para a Lazio.

Depois de impressionantes quatro temporadas na Lazio, foi para a Juventus, com pouco espaço no elenco cancela o contrato com a Juventus no  21 de julho de 2007 e assim assina com Livorno.

Conquistas

Clube

Competições nacionais 
 Copa da Itália : 1
 Lazio: 2003-2004

Competições Internacionais 
 Taça Intertoto : 1
 Udinese: 2000

Outras competições  
 Campeonato Italiano Serie B : 1
 Juventus: 2006-2007

Nacional  
 Jogos do Mediterrâneo : 1
 Bari 1997

Referências 

Futebolistas da Itália
Futebolistas da Juventus Football Club